Obrazy
 Madonna z Dzieciątkiem – obraz Giotta
 Madonna z Dzieciątkiem – obraz Botticellego
 Madonna z Dzieciątkiem – obraz Bergognonego
 Madonna z Dzieciątkiem – obraz El Greca
 Madonna z Dzieciątkiem – obraz Tycjana
 Madonna z Dzieciątkiem – obraz Vasilisa Michaelidesa
 Madonna z Dzieciątkiem – obraz w klasztorze Kanoników Laterańskich w Krakowie
 Madonna z Dzieciątkiem – obraz Carla Maratty

oraz:
 Madonna z Dzieciątkiem i aniołami – obraz Cimabue
 Madonna z Dzieciątkiem i dwoma Aniołami – obraz Botticellego
 Madonna z dzieciątkiem i Aniołem – obraz Botticellego 
 Madonna z Dzieciątkiem i sześcioma aniołami – obraz Botticellego
 Madonna z Dzieciątkiem i ośmioma aniołami – obraz Botticellego
 Madonna z Dzieciątkiem i kotkiem – obraz Leonarda da Vinci
 Madonna z Dzieciątkiem i świętymi – obraz Ludovica Carracciego
 Madonna z Dzieciątkiem i świętymi – obraz Domenica Veneziana
 Madonna z Dzieciątkiem w otoczeniu świętych – obraz Piera della Francesca
 Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem – obraz Rafaela Santiego
 Madonna z Dzieciątkiem i św. Anną – obraz Caravaggia
 Madonna z Dzieciątkiem i fundatorem – obraz Giovanniego Belliniego
 Madonna z Dzieciątkiem i święta Katarzyna – obraz Lucasa Cranacha starszego
 Madonna z Dzieciątkiem i sceny z życia Maryi – obraz Lippiego
 Madonna z Dzieciątkiem i świętymi Martyną i Agnieszką – obraz El Greca
 Madonna z Dzieciątkiem, św. Elżbietą, małym Janem Chrzcicielem i św. Katarzyną – obraz Paola Veronesego

 Rzeźby
 Madonna z Dzieciątkiem – rzeźba Michała Anioła
 Madonna z Dzieciątkiem – rzeźba Wita Stwosza
 Madonna z Dzieciątkiem – rzeźba Piotra Parlera
 Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Jana Nepomucena we Wrocławiu

Zobacz też 
 Pietà